Sandro Cortese (* 1992), een Duits motorcoureur
 Valentina Cortese (1923 – 2019), een Italiaanse actrice
 Villa Cortese, een gemeente in de Italiaanse provincie Milaan